Classical Mushroom (ang. Klasyczny grzyb) jest drugim albumem grupy Infected Mushroom.

Lista utworów 
 Bust a Move – 8:21
 None of This Is Real – 6:22
 Sailing in the Sea of Mushroom – 8:18
 The Shen – 8:33
 Disco Mushroom – 8:46
 Dracul – 8:00
 Nothing Comes Easy – 7:26
 Mush Mushi – 7:36
 The Missed Symphony – 10:25
Albumy muzyczne wydane w roku 2000